

Musica 
 Disco Inferno – album dei The Trammps del 1976
 Disco Inferno – singolo dei The Trammps del 1976, dall'album omonimo; cover sono state incise da Tina Turner in What's Love Got To Do With It del 1993 e da Cyndi Lauper per la colonna sonora di A Night at the Roxbury del 1999
 Disco Inferno – singolo di 50 Cent del 2005, dall'album The Massacre
 Disco Inferno – gruppo musicale post-rock britannico

Televisione 
 Inferno in discoteca (Disco Inferno) – episodio di In viaggio nel tempo

Wrestling 
 Disco Inferno – wrestler statunitense